Ронда И. Смит (; в замужестве Банкеро (); род. 1 мая 1973 года, в Сиэтле, штат Вашингтон) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2000 года в третьем раунде под 46-м номером клубом «Сакраменто Монархс». Играла на позиции центровой.

Ранние годы 
Ронда Смит родилась 1 мая 1973 года в Сиэтле, крупнейшем городе штата Вашингтон.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Личная жизнь 
Муж Ронды, Марио Банкеро, и его брат играли в американский футбол в NCAA за команду «Вашингтон Хаскис». Ронда и Марио познакомились во время учёбы в Вашингтонском университете. Сын Ронды, Паоло Банкеро, был выбран на драфте НБА 2022 года под общим первым номером клубом «Орландо Мэджик»

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте gohuskies.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Сиэтл Рейн»
Игроки «Портленд Пауэр»
Игроки «Сакраменто Монархс»